

Бурунді 
 Кайанза (провінція)
 Кайанза (комуна)
 Кайанза (місто)